Радикална партия може да се отнася за:
 Сръбска радикална партия на Република Сръбска (Босна и Херцеговина)
 Радикалдемократическа партия (България; през 1926-1947 година се нарича Радикална партия)
 Сръбска радикална партия
 Радикална партия на Олег Ляшко (Украйна)
 Радикална партия (Франция)
 Радикална партия на левицата (Франция)